Le Serpent (schip), sleepschip
 Le Serpent (film), spionagefilm uit 1973